En passant eller En Passant kan syfta på:

 En passant – ett specialdrag i schack
 En Passant – en svensk schackklubb bildad 1976
 En passant (musikalbum av Jean-Jacques Goldman) – ett musikalbum från 1997 av Jean-Jacques Goldman
 En passant (roman) – en roman från 1944 av Raymond Queneau
 En passant (uttryck) – ett franskt uttryck i svenska språket